Мать и мачеха:
 Мать-и-мачеха — монотипный род травянистых растений семейства Астровые.
 «Мать и мачеха» — советский художественный фильм («Ленфильм», 1964).
 «Мать и мачеха» — телесериал 2012 года.